Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tara Moore e Marta Sirotkina che hanno battuto in finale Kanae Hisami e Mari Tanaka 4-6, 6-1, [10-7].

Teste di serie 

 Tara Moore /  Marta Sirotkina (Campionesse)
 Kanae Hisami /  Mari Tanaka (finale)

 Pemra Özgen /  Lina Stančiūtė (primo turno)
 Anna Smith /  Melanie South (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Foxhills 2013